Amerikai Egyesült Államok
Marble Hill (Indiana)
Marble Hill (Missouri)
Marble Hill (Manhattan)